Ornano ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse d’Ornano (1548–1610), französischer Heerführer aus dem korsischen Adelsgeschlecht d’Ornano
 Guillaume d’Ornano (1894–1985), französischer Militärattaché in Polen und Lancôme-Mitbegründer
 Jean-Baptiste d’Ornano (1581–1626), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Michel d’Ornano (1924–1991), französischer Kulturminister
 Mireille d’Ornano (* 1951), französische Politikerin (Front National), MdEP
 Paul d'Ornano (1922–2002), französischer Senator
 Philippe-Antoine d’Ornano (1784–1863), französischer General, Pair und Marschall von Frankreich
 Philippe-Antoine Rodolphe d’Ornano (1883–1953?), französischer Historiker 

 Siehe auch: Ornano (Adelsgeschlecht)